Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Shingo Kunieda.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2021